FIS Cup w skokach narciarskich 2016/2017 – 12. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się on 2 lipca 2016 w austriackim Villach, a zakończyła 5 marca 2017 w japońskim Sapporo. W sumie rozegranych zostało 20 konkursów, w tym 12 zawodów letnich i 8 zimowych.

Tytułu bronił reprezentant Niemiec Danny Queck, który w sezonie 2015/2016 pokonał o 336 punktów swojego rodaka Michaela Drehera. Trzecie miejsce zajął Austriak Simon Greiderer.

Ostateczny terminarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2016 roku na kongresie FIS w meksykańskim Cancún.

W cyklu zwyciężył Polak Paweł Wąsek, który w 16 startach zgromadził 542 punkty i o 13 wyprzedził Japończyka Yūkena Iwasę. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Aljaž Osterc.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich